Самбор — чоловіче ім'я
 Самбор — село, Табунський район, Алтайський край, Росія

Див. також 
 Самбір (значення)